Аурольцмюнстер () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рид-им-Иннкрайс.  Население составляет 2952 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 16 км². Официальный код  —  41203.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Вальтер Шнайдербауэр (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 9 мест.
 АПС занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии